Лейас () — многозначное понятие:

 Лейас (или ранняя юра) — первый отдел юрского периода мезозойской эры по геохронологической шкале (Early Jurassic).
 Лейас (или нижняя юра) — в литостратиграфии система подразделений горных пород, сформированных в это время.